Владимиро-Суздальский музей-заповедник (полное название: Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) — государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник во Владимирской области, объединяющий группу уникальных архитектурных памятников русского жилого, оборонительного и церковного зодчества. Наиболее значимыми коллекциями являются собрания нумизматики, археологии, древнерусского искусства, живописи.

В состав музея-заповедника входят памятники архитектуры, расположенные в трёх городах — Владимире, Суздале и Гусь-Хрустальном и в двух сёлах — Боголюбове и Кидекше, а в 2014 году музею была передана усадьба Храповицкого в Муромцеве (Судогодский район).

История 
Образован 11 сентября 1958 года по распоряжению Совета министров СССР. В его состав были включены историко-архитектурные памятники Владимира, Боголюбова и Суздаля. Первым директором объединенного музея стал А. Д. Варганов.

14 мая 1998 года Приказом Министерства культуры Владимиро-Суздальской музей-заповедник приобрёл федеральный статус.

Состав 

В состав музея-заповедника входит 56 памятников архитектуры. Это по преимуществу памятники древнерусского времени (XII — начало XVIII веков) — церковные и гражданские, каменные и деревянные, отдельные здания и архитектурные комплексы. Ряд памятников относится к губернскому времени (конец XVIII — начало XX веков). Наибольшую ценность представляют памятники белокаменного зодчества XII—XIII веков. Музеем организованы 35 музейных экспозиций в трёх городах.

Восемь памятников и ансамблей внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Белокаменные памятники Владимира и Суздаля.

Директора и генеральные директора 
 Алексей Дмитриевич Варганов — директор (1958—1960)
 Алиса Ивановна Аксёнова — директор, затем генеральный директор (1960—2010), президент (2010—2013), почётный президент по настоящее время;
 Светлана Евгеньевна Мельникова — генеральный директор (2010—2016)
 Игорь Валерьевич Конышев — генеральный директор (2016—2018)
 Светлана Евгеньевна Мельникова — генеральный директор (2018—2021)
 Рыбаков, Сергей Евгеньевич — генеральный директор (2021—2022)
 Проничева, Екатерина Владимировна — генеральный директор (с июля 2022 года)

Наиболее известные сотрудники 
 Плугин, Владимир Александрович — заведующий отделом искусствоведения в 1960—1964 годах;
 Покровский, Николай Николаевич — заместитель директора в 1964—1965 годах;
 Нудельман, Рафаил Ильич — научный сотрудник, литературный редактор в 1974—1975 годах;
 Филипповский, Герман Юрьевич — заведующий отделом былины в 1977—1992 годах;
 Тимофеева, Татьяна Петровна — заведующая сектором исследования памятников архитектуры в 1977—2018 годах;

Информация об отдельных памятниках 
Информацию об отдельных памятниках архитектуры и их фотографии можно посмотреть в статьях:

 Суздаль
 Владимир
 Боголюбово
 Кидекша
 Гусь-Хрустальный
 Муромцево

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (6 ноября 2004 года) — за большой вклад в развитие музейного дела, сохранение исторического и культурного наследия.

См. также 
 Культура Владимира

Примечания

Литература 
 Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. — М.: Белый город, 2001. — 64 с : ил. — (Сокровища русского искусства).
 
 
 
 Юбилейный альбом «Владимиро-Суздальский музей-заповедник (к 50-летию музея-заповедника)». — Владимир: «Аркаим», 2008. — 95 с.

Ссылки 
 Официальный сайт музея
 В музее покажут вилки и ножи

Музеи-заповедники России
Музеи Владимирской области
Охраняемые природные территории Владимирской области